Ted Haggard (nascido em 1956), conhecido por seus seguidores como Pastor Ted, é o fundador da igreja New Life Church, localizada na cidade de Colorado Springs, Colorado, EUA.

Escândalo envolvendo Ted Haggard
Considerado um dos 25 líderes mais influentes do EUA, com grande atuação contra os homossexuais em seu Estado, o pastor faz parte de um escândalo que chocou cerca de 30 milhões de fiéis da igreja evangélica americana: um relacionamento homossexual com um personal trainer e garoto de programa. Após tal denúncia o pastor decidiu renunciar. A denúncia foi feita pelo próprio garoto de programa, Mike Jones. O jovem disse que eles se conheceram pela internet e passaram a se encontrar uma vez por mês. Pelo encontro de uma hora, Ted Haggard pagava US$ 200 dólares, segundo Jones.

O Mike Jones tem como prova fitas gravadas, na secretária eletrônica.

Aparições em filmes e televisão
Ted Haggard já participou de inúmeros programas de televisão nos EUA, incluindo o Dateline NBC e 20/20 da Rede ABC.  

No início de 2006, o professor da Universidade de Oxford, Richard Dawkins, entrevistou-o como parte do documentário que organizou, intitulado A raiz de todos os males?. No documentário, logo depois da entrevista, é mostrada uma cena em que Dawkins e sua equipe de filmagem discutem com o pastor Haggard. De acordo com Dawkins, Haggard ordenou que Dawkins e sua equipe saíssem de sua propriedade, ameaçando processá-los e confiscar seus equipamentos. Dawkins concluiu que Haggard estava irado pelo fato de que ele defendera a evolução em discussões anteriores.

Pastores pentecostais
Haggard, Ted
Assuntos sexuais nas igrejas evangélicas